Перша Ліга Туреччини 1965—1966  — 8-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вчетверте здобув Бешикташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1966—1967 як володар Кубка Туреччини 1965—1966.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1965-1966
Туреччина
Туреччина